Laki (Bulgarije), een plaats in Bulgarije
 Laki (vulkaan), een vulkaan in IJsland